„Deeper and Deeper” – singel Madonny
 „Deeper and Deeper” – singel Dave'a Gahana